Города Комор () — список наиболее крупных населённых пунктов Комор. По данным интернет-сайта World Gazeteer, на Коморских островах есть 200 городов с численностью населения более 900 человек.

Список городов Коморских островов

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Коморы
Списки:Коморы